Operário Futebol Clube (MT), club de futbol brasiler de la ciutat de Várzea Grande (Mato Grosso)
 Operário Futebol Clube (MS), club de futbol brasiler de la ciutat de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
 Operário Ferroviário Esporte Clube, club de futbol brasiler de la ciutat de Ponta Grossa (Estat de Paraná)